Municipio de St. Clair puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:

Municipio de St. Clair (condado de St. Clair, Illinois)
Municipio de St. Clair (condado de Benton, Iowa)
Municipio de St. Clair (condado de Monona, Iowa)
Municipio de St. Clair (condado de St. Clair, Míchigan)
Municipio de St. Clair (condado de Butler, Ohio)
Municipio de St. Clair (condado de Columbiana, Ohio)
Municipio de St. Clair (condado de Westmoreland, Pensilvania)